Województwo witebskie I Rzeczypospolitej
 Województwo witebskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym